Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di prendere parte al concomitante torneo di Nizza.

In finale Steve Johnson e Sam Querrey hanno sconfitto Raven Klaasen e Rajeev Ram con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (finale)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (primo turno)

 Steve Johnson /  Sam Querrey (campioni)
 Jonathan Erlich /  Colin Fleming (primo turno)

Wildcard 

  Victor Hănescu /  Constantin Sturdza (primo turno)

 Manuel Peña López /  Janko Tipsarević (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 2016
ATP World Tour 2016